Fernando Carlos, Arquiduque da Áustria  — governante da Áustria Anterior
Fernando Carlos I Gonzaga  — duque de Mântua e de Monferrato
Fernando Carlos de Áustria-Este  — filho da imperatriz Maria Teresa, origem da Casa da Áustria-Este
Fernando Carlos José de Áustria-Este  — filho do anterior
Fernando Carlos de Áustria-Este (1821–1849) — sobrinho do anterior
Carlos III de Parma  — ou Fernando Carlos de Bourbon-Parma, duque de Parma e Placência
Fernando Carlos, Arquiduque da Áustria  — filho do arquiduque Carlos Luís da Áustria

A forma Carlos Fernando pode rferir-se a: 
Carlos Fernando, Duque de Berry  — filho de Carlos X de França

Ver também 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história